Die WPA-9-Ball-Weltmeisterschaft der Damen 2012 war die 21. Austragung der Weltmeisterschaft in der Poolbillarddisziplin 9-Ball. Sie fand vom 14. bis 21. Juni 2012 in der chinesischen Provinzhauptstadt Shenyang statt.

Weltmeisterin wurde die Engländerin Kelly Fisher, die im Finale die Chinesin Fu Xiaofang mit 9:6 besiegte. Den dritten Platz belegte Liu Shasha, die das kleine Finale mit 9:6 gegen Tsai Pei-chen gewann. Titelverteidigerin Bi Zhuqing schied in der Runde der letzten 32 gegen die Japanerin Kyoko Sone aus.

Modus 
Die 64 Teilnehmerinnen traten zunächst im Doppel-K.-o.-System gegeneinander an. Ab der Runde der letzten 32 wurde das Turnier im K.-o.-System fortgesetzt. Ausspielziel waren sieben Spiele in der Doppel-K.-o.-Phase und neun Spiele in der Finalrunde. Gespielt wurde mit Wechselbreak.

Preisgeld

Finalrunde

Weblinks 
 WPA 9-Ball-Weltmeisterschaft der Damen 2012 bei azbilliards.com
 WPA 9-Ball-Weltmeisterschaft der Damen 2012 bei sixpockets.de

2012
Poolbillardveranstaltung 2012
Billardturnier in der Volksrepublik China
Sportveranstaltung in Shenyang
Frauen (Volksrepublik China)